Лузги́н — русская фамилия.

 Лузгин, Алексей Андреевич (1920—1977) — Герой Советского Союза, подполковник авиации.
 Лузгин, Анатолий Алексеевич (1931—?) — дважды чемпион Европы по академической гребле, серебряный призер чемпионата мира по гребле. 
 Лузгин, Андрей Вячеславович (род. 1981) —  Глава администрации города Пенза. 
 Лузгин, Виктор Павлович (1889—?) — советский деятель госбезопасности, председатель ЧК Карельской трудовой коммуны.
 Лузгин, Всеволод Васильевич (1922—1998) — советский, российский деятель образования, Заслуженный учитель школы Карельской АССР.
 Лузгин, Михаил Васильевич (1899—1942) — русский советский писатель.